Il Gran Premio Superstars di Varano 2010 è la settima prova delle Superstars Series 2010. Questo appuntamento vale esclusivamente per il Campionato Italiano.

Cambiamenti rispetto al Mugello
Al team Movisport, Mauro Cesari viene sostituito da Alex de Giacomi;
Cesari non rimane a piedi andando a guidare la Chrysler 300C SRT8;
Ritorna sulla Audi RS4 Alberto Cola, solo per questa gara impegnato in un appuntamento esclusivamente dell'Italiano;
Ritorno pure per la Jaguar XF SV8 con alla guida Luciano Linossi.

Superstars Series

Prove Libere

Qualifiche

Gara 1

Gara 2

Classifiche

Classifica Italiana

Note

Collegamenti esterni

Superstars Series